

Spettacolo
Cabaret – forma di spettacolo che combina teatro, canzone, commedia e danza
Cabaret – musical di Broadway del 1966

Cinema
Cabaret di Broadway (Cabaret) – film del 1927 diretto da Robert G. Vignola
Cabaret – film del 1953 diretto da Eduardo Manzanos Brochero
Cabaret (Dieses Lied bleibt bei dir) – film del 1954 diretto da Willi Forst 
Cabaret – film del 1972 diretto da Bob Fosse
Cabaret – film del 2008 diretto da Sameh Abdulaziz

Geografia
Cabaret – comune di Haiti nell'arrondissement di Arcahaie
Cabaret – villaggio francese nonché nome di una delle quattro fortificazioni del castello di Lastours, uno dei centri di resistenza catara durante la crociata albigese

Musica
Cabaret – colonna sonora dell'omonimo film del 1972
Cabaret – album dei Das Ich del 2006
Dee Does Broadway – album di Dee Snider del 2012 noto anche come Cabaret
Cabaret – singolo di Justin Timberlake dall'album The 20/20 Experience 2 of 2

Televisione 
 Cabaret – programma televisivo di Rai 2 del 1989.

Altri progetti